Чемпионат мира по чекерсу среди женщин 2016 года по версии 3-move проходил 9-12 июня в Олимпийском тренировочном центре национального олимпийского комитета Италии  в Риме. В нём приняли участие 9 спортсменок из 5 стран, среди них чемпионка мира по версии 3-move Надежда Чижевская и чемпионка мира по версии GAYP Амангуль Бердиева. Главный арбитр Эцио Валентини.

Регламент 

На женский чемпионат мира прибыло 9 участниц из 5 стран, 4 из них из Туркмении, хотя по положению каждая шашечная федерация могла выставить лишь 2-х спортсменов. Однако каждая страна может несколько федераций, достаточно лишь заплатить взнос WCDF. Представители Украины предлагали систему проведения чемпионата с подгруппами, а затем игры по нокаут системе. Но из-за небольшого числа участниц голосованием было решено провести круговой турнир.

Контроль времени — 45 минут на партию + 25 секунд на ход. Первые два хода чёрных и один ход белых брались из таблицы, принятой Всемирной федерацией чекерса.

Результаты

Ссылки 
 Regolamento:Regulation  
 Результаты на Chessarbiter.com
 Все дороги ведут в Рим (Записки участника соревнования по чекерсу)

Примечания 

Чемпионаты по чекерсу
2016 год в шашках